Hummelträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hummelträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734426-176592), sjö i Bodens kommun,  (39,8 ha)
Hummelträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734947-177013), sjö i Bodens kommun,  (8,24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn